Gianesi – abitanti di Giano Vetusto
Gianesi – abitanti di Giano dell'Umbria